Banc de Dades de Biodiversitat, portal de base de dades sobre biodiversitat de la Generalitat Valenciana
 Bill de Blasio, polític dels Estats Units
 Associació dels Bancs Alemanys (del seu nom en alemany Bundesverband Deutscher Banken), associació dels bancs privats d'Alemanya
 Banc De Binary, companyia financera històrica d'Israel
 Badly Drawn Boy, cantautor indie del Regne Unit
 Back Dorm Boys, parella xinesa de creadors de videos a internet
 Brown–Driver–Briggs, obra de referència sobre l'hebreu i l'arameu bíblics
 Billion Dollar Babies, àlbum d'estudi de 1973 de la banda Alice Cooper dels Estats Units
 Berkeley DB (del nom complet en anglès Berkeley DataBase), biblioteca informàtica de programari de base de dades
 1,3-Benzodioxolilbutanamina, substància psicoactiva component de l'Èxtasi
 Balanç de blancs, ajustament de colors en fotografia